Сезон 2020/2021 стал для Арсенала 135-м в истории клуба и 29-м в Премьер-лиге. На фоне продолжения пандемии коронавирусной инфекции большая часть сезона прошла без зрителей на трибунах.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

78.000.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

17.400.000

Зима 

0

Общие убытки:78.000.000

Общая прибыль:17.400.000

Разница:60.600.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

Суперкубок Англии

Лига Европы

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»